

Persone
 Bernardo Sabadini (prima metà del XVII secolo-1718) – compositore, organista e sacerdote italiano
 Carlo Sabadini (1914-...) – calciatore italiano
 Giuseppe Sabadini (1949) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Walter Sabadini - politico italiano

Altro
 Sabadini – parte di Babici, municipalità di Capodistria, Slovenia